Финал Кубка шотландской лиги 2000 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1999/00, состоявшийся 19 марта 2000 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Селтик» и «Абердин». Благодаря голам Видара Рисета и Томми Джонсона «кельты» переиграли своих оппонентов со счётом 2:0.

Путь к финалу

«Абердин»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

2000
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 2000 году
События 19 марта
Спортивные соревнования в Глазго
Март 2000 года
Спорт в Шотландии в 2000 году